

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Cable – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Cable – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Cable – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia w hrabstwie Kern

Znane osoby o nazwisku Cable 
 George Washington Cable (ur. 1844, zm. 1925) – amerykański pisarz
 Vince Cable (ur. 1943) – brytyjski polityk